Улица Латы́шских Стрелко́в — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, которые названы в честь Латышских стрелков.

Россия 
 Улица Латышских Стрелков — улица в городе Казани.
 Улица Латышских Стрелков — улица в городе Кизляре.
 Улица Латышских Стрелков — улица в городе Орле.
 Улица Латышских Стрелков — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Латышских Стрелков — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Николаеве Николаевской области.

См. также 
 Площадь Латышских Стрелков